La saison 2011 du Championnat du monde FIA GT1 est la deuxième édition de cette compétition sous le nom de « Championnat du monde FIA GT1 » et se déroule du 16 mars au . Elle comprend dix manches sur trois continents différents.

Ce championnat a été remporté par les pilotes allemands Michael Krumm et Lucas Luhr au volant d'une Nissan GT-R de l'écurie britannique JR Motorsports. Le titre par équipe est obtenu par l'écurie française Hexis AMR équipée d'Aston Martin DBR9.

Calendrier

Engagés

Résultats

Classements

Attribution des points

Championnat pilotes

Championnat des équipes

Notes et références 

Championnat du monde FIA GT
Sport automobile en 2011
Championnat du monde en 2011